Gmina Rogowo bezeichnet zwei bestehende Landgemeinden in Polen:
 Gmina Rogowo (Powiat Rypiński), eine Landgemeinde im Powiat Rypiński der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Gmina Rogowo (Powiat Żniński), eine Landgemeinde im Powiat Żniński der Woiwodschaft Kujawien-Pommern